Christmas, with Love — рождественский альбом и четвёртый студийный альбом британской певицы Леоны Льюис, выпущенный 29 ноября 2013 года.

История создания 
В феврале 2013 года представитель лейбла Syco Music объявил, что в "ближайшее время" Льюис собирается начать сочинять и записывать материал для её четвёртого студийного альбома, и что он будет выпущен в конце 2013 года.

В июне 2013 года появились слухи о том, что грядущий четвёртый альбом будет рождественским. Данные слухи появились после того, как британский продюсерский дуэт MagicIT сообщил в Твиттере о том, что они были в студии, записывая рождественские песни с певицей. В следующем месяце Льюис подтвердила, что она действительно записывает рождественский альбом.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Леоны Льюис
Рождественские альбомы 2013 года
Альбомы на английском языке
Рождественские альбомы RCA Records
Рождественские альбомы Syco Music
Рождественские альбомы Великобритании
Рождественские поп-альбомы